Vuillermoz est un patronyme d'origine arpitane. Comme dans de nombreux mots issus de cette langue, le « z » final ne se prononce pas, même si on entend souvent l'inverse en français par hypercorrectionisme. Ce nom est notamment porté par :
Alexis Vuillermoz (né en 1988), coureur cycliste français ;
Benoît Vuillermoz (1820-1877), homme politique français ;
Édouard Vuillermoz (1869-1939), corniste français ;
Émile Vuillermoz (1878-1960), compositeur, musicographe, critique musical et cinématographique français ;
Jean Vuillermoz (1906-1940), compositeur français ;
Jean-Daniel Vuillermoz (né en 1965), créateur de costumes français ;
 
Louis Vuillermoz (1923-2016), peintre et lithographe français ;
Louis Vuillermoz (1898-1953), corniste français ; 
Michel Vuillermoz (né en 1962), acteur français ;
René-Laurent Vuillermoz (né en 1977), biathlète italien.

Patronyme francoprovençal